У Вей — многозначный термин.

Фамилия
 У Вэй —  китайский художник и каллиграф времён династии Мин.
Другое
 У-вэй — китайское понятие, созерцательная пассивность.